Prócer (wörtlich Herzog, Magnat, Nationalheld) bezeichnet 
  Vorkämpfer der Unabhängigkeit Lateinamerikas von Spanien
 Estamento de Próceres del Reino, das Oberhaus der Cortes von Cádiz in Spanien